Банан Маклая () — вид рода , названный Фердинандом Мюллером в честь Н. Н. Миклухо-Маклая. Растёт на Соломоновых Островах и в Папуа — Новая Гвинея.

Инфравидовые таксоны 
По данным The Plant List, выделяют разновидность:

Примечания 

Банановые
Флора Океании